In 1960/61 werd het 23e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld.  AC Omonia won de competitie voor alle eerste keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1960/61